Svetovno prvenstvo v biatlonu 1967 je osmo svetovno prvenstvo v biatlonu, ki je potekalo februarja 1967 v Altenbergu, Vzhodna Nemčija, v dveh disciplinah za moške.

Dobitniki medalj

Moški

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na IBU: 20 km, štafeta
Prvenstvo na Sports123.com

1967
1967 v športu
Športne prireditve v Nemčiji
Altenberg